Aglais stotzneri är en fjärilsart som beskrevs av Otto Kleinschmidt 1929. Aglais stotzneri ingår i släktet Aglais och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
stotzneri